Поша:

 Поша — река в России, протекает в Чайковском районе Пермского края и по Янаульскому району Республики Башкортостан.
 Поша — исчезнувшая деревня в Чайковском районе Пермского края, располагалась на левом берегу реки Поша.
 Поша — деревня на востоке Словакии района Вранов-над-Топлёу Прешовского края.